Гафаня-ду-Карму
 Вандерсон ду Карму